Maxwell Beverly Sheffield (nacido en 1953 en Inglaterra) fue el personaje protagonista masculino en la comedia televisiva The Nanny. Fue interpretado por el actor Charles Shaughnessy.

Mr. Sheffield 
Maxwell es un productor teatral de Broadway de cierto éxito, aunque su principal rival fue Andrew Lloyd Webber. Siempre lo ha irritado el hecho de haber rechazado producir el show Cats, y que Webber ha hecho una fortuna con el mismo.

Su esposa Sara murió algunos años antes del inicio del espectáculo (nunca se dijo cómo ella murió). Maxwell trabajó en estrecha colaboración con su socia de negocios, C.C. Babcock (quien ha puesto sus ojos en convertirse en la próxima Sra. Sheffield) durante casi veinte años.

Maxwell tiene tres hijos: Maggie, Brighton y Gracie. Sin embargo, su apretada agenda no le permite pasar con ellos mucho tiempo, así que tenía que encontrar una niñera; entra Fran Fine.

Fran es inculta, pero es práctica y tiene sentido común, después de haber crecido en una alocada familia judía en Flushing, Queens. Esto prepara el escenario para una gran cantidad de choques culturales, especialmente en los primeros episodios.

A pesar de la atracción mutua, Maxwell y Fran tratan de mantener su relación a un nivel profesional. Maxwell es aprensivo acerca del compromiso y está de luto por Sara, mientras que Fran sigue lamentándose de un compromiso roto con un exnovio.

Durante un vuelo a Nueva York, el avión que transportaba a Maxwell y Fran sufre algunas turbulencias, y en la conmoción, Maxwell le dice a Fran que la ama. Al regresar a casa, él retira lo dicho y se retracta de su declaración. A este hecho eventualmente se le llama "El Suceso", y es a menudo recordado por Fran y Niles, el mayordomo.

Después de un montón de dificultades, Maxwell confiesa sus verdaderos sentimientos, y él y Fran se casan. C.C. Babcock termina casada con Niles.

Maxwell se convierte en padre de nuevo cuando Fran da a luz a gemelos, Jonah y Eve, en el mismo episodio en el que Fran da a luz se ve cómo C.C. le dice a Niles que se encuentra embarazada. Después del nacimiento de los gemelos, toda la familia se traslada a California, donde Maxwell va a producir un programa de televisión en Los Ángeles.

Personajes de The Nanny
Burgueses ficticios
Británicos ficticios
Empresarios ficticios
Católicos ficticios
en:List of The Nanny characters#Maxwell Sheffield